Hasenmühle ist ein geographischer Name:

Orte:
 Hasenmühle (Bad Friedrichshall), Wohnplatz im Stadtteil Kochendorf von Bad Friedrichshall, Landkreis Heilbronn, Baden-Württemberg
 Hasenmühle (Breitbrunn), Ortsteil der Gemeinde Breitbrunn, Landkreis Haßberge, Bayern
 Hasenmühle (Hainsfarth), Ortsteil der Gemeinde Hainsfarth, Landkreis Donau-Ries, Bayern
 Hasenmühle (Heidenheim), Ortsteil der Gemeinde Heidenheim, Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen, Bayern
 Hasenmühle (Kammerstein), Ortsteil der Gemeinde Kammerstein, Landkreis Roth, Bayern
 Hasenmühle (Kirchenlamitz), Ortsteil der Stadt Kirchenlamitz, Landkreis Wunsiedel im Fichtelgebirge, Bayern
 Hasenmühle (Weigenheim), Ortsteil der Gemeinde Weigenheim, Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim, Bayern

Gebäude:
 Hasenmühle (Alzenau), eingestellte Mühle an der Kahl der Stadt Alzenau, Landkreis Aschaffenburg, Bayern
 Hasenmühle (Weinsberg), eingestellte Mühle an der Sulm der Stadt Weinsberg, Landkreis Heilbronn, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Haasenmühle
 Hasenmühl